Reinhards (Geisa) - dorp in Thüringen, Duitsland
 Reinhards (Freiensteinau) - dorp in Hessen, Duitsland
 Gustavs Reinhards - Letlands politicus en arts